

События 
 Консулы Имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан А. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан А.
 Император Диоклетиан издаёт четыре эдикта, направленных на искоренение христианства; церкви предписано снести, священников арестовать, их последователей — принести в жертву языческим божествам. Мученическая смерть Агнессы Римской, 12-летней девочки, отказавшейся выходить замуж и посвятившей себя Богу.
 Ок. 304 — Мученичество св. Альбана (римского солдата из Веруламиума, Британия).
 Констанций I Хлор наносит поражение алеманнам и укрепляет город Констанц (Германия).
 Диоклетиан сражается с карпами на Дунае и серьёзно заболевает.
 304—314 — Епископ Антиохии Тираннион.
 Поражение Сыма Ина.
 Восстание хуннов под предводительством Лю Юаня.
 Один из хуннских полководцев Китая, Лю Юань, провозглашает себя шаньюем всех хуннских «федератов».
 304—351 — Хуннское царство Хоу-Чжао в Северном Китае.
 Ли Юань объявил себя ваном династии Северной Хань.
 304—310 — Шаньюй хуннов Лю Юань.

Скончались 
 Анисия Солунская.
 Евфимия Всехвальная.
 Ириней (епископ Сирмийский).
 Маргарита Антиохийская.
 Марцеллин (папа римский).
 Святой Евпл — ранехристианский святой, архидиакон, священномученик.
 Харитина Амисийская (Понтийская; род. 287) — христианская мученица.

См. также

Примечания